КРП или РПК - Кулинария Русские Пироги или Русские Пироги Кулинария Воткинск
 КРП или РКП — Курдская рабочая партия
 КРП — российский рэпер и певец, участник телепроекта «Битва за респект» на канале МузТВ. Вадим Карпенко родился 10 марта 1982 года в Ростове-на-Дону.
 КРП — контактная разность потенциалов
 КРП — кратковременное прерывание услуги
 КРП — кислотный разрыв пласта
 КРП — комплектный распределительный пункт
 КРП — капитальный ремонт с продлением срока эксплуатации, капитальный ремонт с продлением срока полезного использования
 КРП — контрольно-ремонтный пункт
 КРП — контора расчётных приборов
 КРП — контрреволюционная пропаганда
 КРП — Красноярский речной порт
 КРП или КубРП — Кубанское речное пароходство
 КРП — курсовой радиопеленг
 КРП — Кинешемский речной порт
 КРП — капитальный ремонт с продлением срока службы
 КРП — комплект инструментов для ринопластики
 КРП — книга регистрации происшествий
 КРП — Кальдеронистская республиканская партия
 КРП — кассета разверток и питания
 КРП — кран раздельного питания
 КРП — контроллер регенерации памяти
 КРП — курсовой радиоприёмник
 КРП — контрольно-распределительный пункт, контрольно-распределительный пост
 КРП — компасный радиопеленг
 КРП — Камское речное пароходство
 КП или КРП — крупный план
 КРП — календарно-ресурсный план
КРП — комбинированное радиационное повреждение